DVI, sigle composé des trois lettres D, V et I, peut faire référence à :
 , un format de fichier du logiciel de composition de documents TeX ;
 , un type de connexion vidéo numérique ;
  ;
 , le nom de l'équipe de la police fédérale belge chargée de l'identification des victimes d'accidents et de catastrophes ;
 , le titre de plusieurs ouvrages historiques sur l'antiquité romaine ;
 dossier de validation industrielle, un document industriel comprenant notamment les gammes de fabrication et de contrôle de la pièce considérée ; 
 direction de la voirie et des infrastructures, un service des Conseils généraux, chargé notamment des routes départementales. 

DVI est un code qui peut faire référence à :
 506, en chiffres romains.